Bashanosaurus (que significa "lagarto Bashan", depois de um nome antigo para Chongqing) é um gênero de dinossauro estegossauro recuperado da Formação Shaximiao Bajocian (Jurássico Médio) de Yunyang, Chongqing, China. A espécie tipo é Bashanosaurus primitivus. É um dos estegossauros mais basais e também é o estegossauro mais antigo conhecido, suplantando o estegossauro mais antigo conhecido, Adratiklit, que é cerca de um milhão de anos mais jovem.

Classificação 
Várias de suas características são reminiscentes do tireóforo basal Scelidosaurus, embora também possua traços de tireóforo plesiomórfico, bem como traços de estegossauros mais derivados. À luz desse mosaico único de características, uma análise filogenética o colocou como o estegossauro mais basal, em um clado com Chungkingosaurus, consistente com sua idade precoce.

Fósseis da China
Espécies fósseis descritas em 2022